Troepen voor de sterren (origineel:Starship Troopers), een boek uit 1959 van Robert Heinlein
Starship Troopers (film), een Amerikaanse sciencefictionfilm uit 1997 geregisseerd door Paul Verhoeven